Trapjesberg (Gooi), een heuvel in de gemeente Huizen
 Trapjesberg (Gelderland), een heuvel in Gelderland